Asterix und Kleopatra bezeichnet:

 Asterix und Kleopatra (Comic), Band 2 der Asterix-Comic-Reihe
 Asterix und Kleopatra (Film), darauf basierender Zeichentrickfilm
 Asterix & Obelix: Mission Kleopatra, darauf basierender Realfilm